

Жданя
 Горна Жданя
 Дольна Жданя